

Osoby 
 Cornelius Jansen – teolog, twórca jansenizmu, biskup Ypres
 Dan Jansen – amerykański łyżwiarz szybki
 Floor Jansen – holenderska wokalistka
 Janine Jansen – holenderska skrzypaczka
 Marcell Jansen – niemiecki piłkarz
 Mark Jansen – holenderski muzyk
 Monique Jansen – holenderska dyskobolka
 Ronald Jansen – holenderski hokeista na trawie
 Rose Jansen – holenderska wioślarka
 Theo Jansen – holenderski naukowiec i artysta
 Torsten Jansen – niemiecki piłkarz ręczny
 Wim Jansen – holenderski piłkarz oraz trener piłkarski

Miejscowości 
 Jansen – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kolorado, w hrabstwie Las Animas
 Jansen – wieś w USA, w stanie Nebraska, w hrabstwie Jefferson
 Jansen – wieś w Kanadzie, w prowincji Saskatchewan

Zobacz też 
 Janssen
 Janson